hrabstwo Nicholas (ang. Nicholas County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Nicholas (ang. Nicholas County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia